O Al-Suwaiq é um clube de futebol do Omã, sua sede fica na cidade de Suaique.

História 
O clube foi fundado em 1970.

Títulos
 Taça do Omã : 2009

Ligações externas 
 [ Sítio oficial] 

Suwaiq
Clubes de futebol fundados em 1970
Suaique